Datar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Datar, Jepara, by, 
 Datar, Kuningan, by, 
 Datar, Pemalang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar